Nyika kan syfta på:

 Nyikaplatån –  platå i Malawi och Zambia
 Nyika (folk) –  folkgrupp i Kenya
 Nyika nationalpark – nationalpark i Malawi